Río Yuracyacu (Quechua: yurac für „weiß“; yacu für „Wasserstelle“) bezeichnet folgende Flüsse:

in Peru:
 Río Yuracyacu (Río Aguaytía), ein linker Nebenfluss des Río Aguaytía in der Provinz Padre Abad
 Río Yuracyacu (Río Mayo), ein rechter Nebenfluss des Río Mayo in der Provinz Rioja
 Río Yuracyacu (Río Huallaga), ein rechter Nebenfluss des Unterlaufs des Río Huallaga in der Provinz Alto Amazonas

siehe auch:
 Quebrada Yuracyacu (Río Biavo), rechter Nebenfluss des Río Biavo in der Provinz Bellavista, Region San Martín